Az alábbi településeket nevezték a történelem során Rácegresnek:
 Alsórácegres, elpusztult település, területe jelenleg a Tolna megyei Sárszentlőrinc külterületéhez tartozik; itt nevelkedett Lázár Ervin meseíró
 Felsőrácegres, egykor önálló település, jelenleg a Tolna megyei Pálfa része; itt született Illyés Gyula 
 Rácegrespuszta, egykor önálló település, jelenleg a Somogy megyei Magyaratád része